Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Bartosik – polski dziennikarz
 Józef Bartosik – polski wojskowy
 Ludwik Pius Bartosik – rzymskokatolicki duchowny, dziennikarz, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Ryszard Bartosik – polski polityk, rolnik i samorządowiec
 Stanisław Bartosik – polski działacz komunistyczny, oficer służb bezpieczeństwa
 Sylwester Bartosik – polski działacz komunistyczny
 Tadeusz Bartosik – polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, dubbingowy i radiowy oraz śpiewak